Pojęcie Hermetyzacja może odnosić się do:

 Hermetyzacja w informatyce
 Hermetyczność
 Uszczelniania, czynienia jakiegoś urządzenia (pojemnika, kabiny np. samolotu) hermetycznym